Карако́зов () — російське прізвище. Походить від тюркського слова «каракоз», яке означає «чорноокий».

Персоналії 
 Анатолій Каракозов (* 1937) — радянський футболіст, воротар.
 Артур Каракозов (* 1964) — український гірничий інженер.

Примітки 

Російські прізвища